Leroux bzw. LeRoux steht für:

 LeRoux, auch Louisiana’s LeRoux, US-amerikanische Rockband 
 Leroux-Bucht, Bucht an der Graham-Küste des Grahamlands, Antarktika

Leroux ist der Familienname folgender Personen:
 Adélaïde Leroux (* 1982), französische Schauspielerin
 Ernest Leroux (1845–1917), französischer Buchhändler und Verleger
 Etienne Leroux (1922–1989), südafrikanischer Schriftsteller
 Eugène Leroux (1833–1905), französischer Maler
 Gaston Leroux (1868–1927), französischer Schriftsteller
 Georges Paul Leroux (1877–1957), französischer Maler
 Gilbert Leroux (* 1941), französischer Jazzmusiker
 Guillaume Leroux (* 1968), französischer DJ und Musikproduzent
 Hector Leroux (1829–1900), französischer Maler
 Jean-Yves Leroux (* 1976), kanadischer Eishockeyspieler
 Marcel Leroux (1938–2008), französischer Klimaforscher
 Maxime Leroux (1951–2010), französischer Schauspieler
 Môrice Leroux (1896–1963), französischer Architekt
 Pierre Leroux (1797–1871), französischer Philosoph
 Pierre-Joseph Leroux (1795–1870), französischer Apotheker und Chemiker
 Robert Leroux (* 1967), französischer Fechter
 Roland Leroux (* 1956), deutscher Manager und Verbandsvertreter
 Sydney Leroux (* 1990), US-amerikanische Fußballnationalspielerin
 Xavier Leroux (1863–1919), französischer Komponist
 Yvon Leroux (1929–2010), kanadischer Schauspieler

Siehe auch:
 Le Roux